Свами:

 Свами — почётный титул в индуизме.
 Свами Бон (1901—1982) — бенгальский кришнаитский гуру, богослов, писатель и проповедник.
 Свами Джи Махараджи (1818—1878) — святой Индии. Был духовным преемником Тулси Сахиба.
 Свами Рама (1925—1996) — наследник гималайской традиции санкхья-йоги. Поэт, ученый, писатель.
 Свами Рамдев — индийский гуру йоги.
 Свами Сатчидананда (1914—2002) — индийский гуру и йогин.
 Свами Сватмарама (XV—XVI век) — йогический мудрец, основатель хатха-йоги.
 Свами Трипурари (род. 1949) — американский кришнаитский гуру, писатель и поэт.
 Свами Чидананда (1916—2008) — индийский гуру и йогин, второй президент Общества божественной жизни.
 Свами Шивананда (1887—1963) — один из величайших мастеров йоги двадцатого века, вдохновитель Веданта Центров Йоги Шивананда.

См. также